«Откровения инструктора по автовождению» — кинофильм. Третий фильм из серии Откровения, о сексуальных приключениях Тимоти Ли, основывающихся на новеллах, написанных им же под псевдонимом Кристофер Вуд.

Сюжет 
По сюжету на противоположных сторонах улицы располагаются две конкурирующие автошколы. Одна из них принадлежит шурину Тимоти Ли. Тимоти Ли начинает прославлять свою автошколу эротическими похождениями, соблазняя учениц, секретаршу и так далее. Заключительным моментом в противостоянии школ становится соревнование по регби, во время которого один из преподавателей конкурирующей школы бессознательно глотает сильное возбуждающее средство и начинает буйствовать на поле. Эти события заканчиваются кульминационной гонкой на машинах, в которой побеждает автошкола Тимоти Ли.

В ролях 
 Робин Эсквив — Тимоти Ли
 Линда Беллингэм — Мэри Уиндсор Дейвис
 Энтони Бут — Сидни Ноггейт
 Шила Уайт — Рози
 Дорис Хэа — Мама
 Билл Мэйнард — Отец
 Уиндсор Дейвис — мистер Уиндсор Дейвис
 Лиз Фрайзер — миссис Чалмерс
 Айрин Хэндл — мисс Слендерпартс
 Джордж Лэйтон — Тони Бендер

Слоган 
«Girls drive him wild… and he loves it!»

См. также 
 Исповедь мойщика окон

Ссылки 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1975 года
Фильмы на английском языке